Алома Райт (; род. 10 марта 1950) — американская актриса. Наибольшую известность получила благодаря роли медсестры Лаверн в сериале «Клиника».

Биография 
Алома Райт окончила американскую Академию Драматических Искусств в Нью-Йорке.

За свою карьеру актриса сыграла роли медсестёр в семи различных фильмах и телесериалах: «Час теней» (2000), «Малкольм в центре внимания» (2000), «Когда Билли побеждает Бобби» (2001), «Клиника» (2001—2009), «Медицинское расследование» (2004), Морская полиция: Спецотдел (2006) и «Дни нашей жизни» (2008—2015). Самая известная роль актрисы — медсестры Лаверн Робертс в телесериале «Клиника», в первых восьми сезонах которого она снялась. В сериале она сыграла две роли, помимо этого исполнила песни.

Сыграла 100 ролей в фильмах, короткометражных фильмах, телесериалах, телевизионных фильмах. В сериале «Форс-мажоры» сыграла роль Гретхен, в сериале канала Nickelodeon «Молодой Дилан» сыграла одну из главных ролей Виолы Уилсон, бабушки заглавного персонажа. Также сыграла роли в фильмах «Добейся успеха», «Миллионер поневоле» и появилась в различных телесериалах, таких как «Безумцы», «Детектив Раш» и «Могучие рейнджеры: В космосе».

У актрисы есть дочь.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактрисы США